Història
 Història: La batalla de Waterloo, part de les Guerres Napoleòniques, i lluitada a prop de Waterloo, Valònia.

Geografia
 Bèlgica: Waterloo, Brabant Való, lloc de la batalla
 Antàrtida:
 L'illa Waterloo o Rei Jordi, part de les Shetland del Sud
 Alemanya:
 Waterloo (Karstädt) al Brandenburg
 Waterloo (Hohenhausen) al Rin del Nord-Westfàlia
 Canadà:
 Waterloo (Nova Escòcia), una zona rural de Nova Escòcia
 Waterloo (Ontàrio), una ciutat d'Ontàrio amb prop de 100.000 habitants
 Waterloo (Quebec), un poble del Quebec
 Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord:
 Waterloo (Motherwell)
 Waterloo (Lambeth)
 Waterloo (Londres)
 Estació de London Waterloo del metro de Londres
 Waterloo & City Line, línia del metro de Londres
 Waterloo (Horsham Saint Faith)
 Waterloo (Poole)
 Waterloo (Haverfordwest)
 Waterloo (Bude)
 Waterloo (Perth)
 Waterloo (Sefton)

 Estats Units d'Amèrica:
 Waterloo (Alabama)
 Waterloo (Illinois)
 Waterloo (Indiana), al comtat de DeKalb
 Waterloo (Iowa)
 Els Waterloo Hawks
 Waterloo (Nebraska)
 Waterloo State Recreation Area, un parc de Michigan
 Waterloo (Nova York)
 Waterloo (Oregon)
 Waterloo (Carolina del Sud)
 Waterloo (Texas) (antic nom d'Austin, Texas)
 Waterloo (Wisconsin), al comtat de Jefferson (Wisconsin)

Obres d'art
 Música:
 Waterloo (disc), un disc del grup ABBA
 Waterloo (cançó), una cançó d'ABBA
 Cinema: Waterloo (pel·lícula), una pel·lícula del 1970
 Televisió: Waterloo Road, una sèrie de televisió feta per la cadena BBC

Diversos
 Esport: Waterloo Hawks, un antic equip de basquetbol a l'NBA
 Alimentació: El formatge Waterloo, un tipus de formatge

Vegeu també 
 Waterlooville
 Waterloo & Robinson